Martin Charpentier (né le  à Épinal en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur avec l'Épinal Hockey Club.

Biographie

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|rowspan="2"| 2010-2011 || Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| Dauphins d'Épinal II || Division 3 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 2011-2012 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 23 || 0 || 1 || 1 || 6 || 9 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| Rapaces de Gap U22 || France U22 || 18 || 3 || 1 || 4 || 24 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|rowspan="2"| 2012-2013 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 21 || 0 || 2 || 2 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| Rapaces de Gap U22 || France U22 || 14 || 1 || 3 || 4 || 22 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="3"| 2013-2014 || Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus || 25 || 2 || 2 || 4 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Dauphins d'Épinal II || Division 3 || 5 || 1 || 0 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| Phénix de Reims U22 || France U22 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="3"| 2014-2015 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 18 || 0 || 0 || 0 || 4 || 23 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| Phénix de Reims || Division 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| Phénix de Reims U22 || France U22 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 20 || 0 || 1 || 1 || 4 || 12 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 39 || 1 || 4 || 5 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 1||0||0||0||0||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019|| Épinal Hockey Club || Division 3 || 6 || 0 || 3 || 3 || 0 || 9 || 3 || 5 || 8 || 6
|-
| 2019-2020|| Épinal Hockey Club || Division 2 || 15 || 2 || 10 || 12 || 28 || 4 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2020-2021|| Épinal Hockey Club || Division 1 || 7 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Épinal Hockey Club || Division 1 || 19 || 0 || 3 || 3 || 0 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0

Au niveau international 

|2011|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 ||5||0||1||1||0||+5|| align="left"| 
|-
|2012 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||0||0||0||2||+4|| align="left"| 
|-
|2013 || align="left"| Championnat du monde junior D1A ||5||0||1||1||4||-2|| align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1993
Naissance à Épinal
Défenseur de hockey sur glace
Joueur français de hockey sur glace
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Reims Champagne hockey